Pourbus ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Pourbus (1523–1584), flämischer Maler